Plaats in Indonesië
 Rangdu (Seririt), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Rangdu (Pusakajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java